Крум Стојанов (Скопље, 6. март 1917 — Скопље, децембар 1996) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1957. || Мали човек  || Продавац у златари
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1961. || Мирно лето  || /
|-
| 1968. || Планина гнева  || /
|-
| 1969. || Време без рата  || Поп Боне
|-
| 1969. || Книга за Јов ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Жорж Данден ТВ филм || /
|-
| 1975. || Јад  || /
|-
| 1976. || Најдужи пут  || Анџија
|-
| 1977. || Најдужи пут ТВ серија  || Анџија
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина  || /
|-
| 1977. || Сослушувањето на железничарот ТВ филм || Цанков
|-
| 1979. || Наши години ТВ серија || Мајстор Гјоре
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. ||  Учителот ТВ филм || /
|-
| 1984. ||  Диво месо ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1992. || Тврдокорни ТВ серија || Др. Ангелаки Сакеларис
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1917.
Умрли 1996.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Скопљаци